Special Eight steht für folgende Automodelle:
 Hudson Special Eight, Modell der Marke Hudson
 Nash Special Eight, Modell der Marke Nash